Свети Франциск може да се отнася за:

 Светци
 Франциск от Асизи (1181-1226), италиански духовник и католически светец
 Франциск от Паола (1416-1507), италиански духовник и католически светец
 Франциск от Сал (21 август 1567 – 28 декември 1622) – католически епископ, светец и доктор на Католчиеската църква
 Църкви
 Свети Франциск (Санта Фе), архиепископска катедрала в Санта Фе, САЩ
 Свети Франциск (Асизи), църква в Асизи, Италия
 Свети Франциск (Кито), църква и манастир в Кито, Еквадор